Bruno Brechbühl, né le  à Langnau im Emmental en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991 || SC Langnau Tigers || LNB ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1991-1992 || SC Langnau Tigers ||  ||27 ||7 ||5 ||12 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1992-1993 || SC Langnau Tigers || LNB ||35 ||2 ||8 ||10 ||12 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1993-1994 || SC Langnau Tigers ||  ||- ||9 ||5 ||14 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 || SC Langnau Tigers || LNB ||24 ||2 ||3 ||5 ||25 ||7 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1995-1996 || SC Langnau Tigers || LNB ||35 ||6 ||7 ||13 ||26 ||7 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|1995-1996 || HC Fribourg-Gottéron || LNA ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1996-1997 || SC Langnau Tigers || LNB ||38 ||11 ||8 ||19 ||44 ||7 ||1 ||3 ||4 ||14    
|-
|1997-1998 || SC Langnau Tigers || LNB ||36 ||10 ||13 ||23 ||25 ||16 ||3 ||7 ||10 ||6
|-
|1999-1999 || SC Langnau Tigers || LNA ||44 ||11 ||13 ||24 ||41 ||11 ||3 ||5 ||8 ||14
|-
|1999-2000 || SC Langnau Tigers ||  LNA ||34 ||7 ||9 ||16 ||36 ||6 ||1 ||3 ||4 ||6
|-
|2000-2001 || SC Langnau Tigers || LNA ||44 ||6 ||8 ||14 ||16 ||5 ||4 ||0 ||4 ||0
|-
|2001-2002 || SC Langnau Tigers || LNA ||27 ||0 ||5 ||5 ||6 ||10 ||1 ||4 ||5 ||2
|-
|2001-2002 || HC Viège || LNB ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2002-2003 || SC Langnau Tigers || LNA ||36 ||6 ||6 ||12 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || Genève-Servette HC || LNA ||48 ||7 ||5 ||12 ||12 ||12 ||2 ||2 ||4 ||8 
|-
|2004-2005 || Genève-Servette HC || LNA ||42 ||6 ||3 ||9 ||30 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Lausanne HC || LNB ||41 ||7 ||10 ||17 ||36 ||12 ||1 ||2 ||3 ||22
|-
|2006-2007 || Lausanne HC || LNB ||42 ||12 ||24 ||36 ||56 ||11 ||1 ||5 ||6 ||20 
|-
|2007-2008 || HC Viège || LNB ||47 ||12 ||13 ||25 ||104 ||7 ||0 ||0 ||0 ||22   
|-
|2008-2009 || HC Viège || LNB ||46 ||4 ||4 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Huttwil Falcons ||  ||25 ||7 ||11 ||18 ||20 ||12 ||2 ||1 ||3 ||2

|277||43||49||92||197||46||11||14||25||30

|345||66||90||156||350||74||8||19||27||92

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en juillet 1974
Naissance à Langnau im Emmental
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Viège
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur des Huttwil Falcons
Attaquant de hockey sur glace